

Населені пункти та їхні частини
 Радзево — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Радзево — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Радзево — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки